La denominació Legió VI (legio VI) es donà, durant la República i l'Imperi, a les següents legions romanes:
 Legió VI Ferrata: del 52 aC a després del 250; creada per Pompeu.
 Legió VI Victrix: del 41 aC a finals del segle IV; creada per August. També rebé el cognomen alternatiu Legió VI Hispaniensis.